Why Men Leave Home – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Why Men Leave Home – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Planet Films
The Golden Pippin Girl (Why Men Leave Home) – film del 1920 diretto dal A.C. Hunter
Why Men Leave Home – film del 1924 diretto da John M. Stahl